На конкурсе песни «Евровидение-2013» в Швеции, в городе Мальмё, Азербайджан представлял Фарид Мамедов с песней «Hold Me».

Отборочный процесс 
Представитель страны был выбран посредством Национального отборочного тура, организованного общественным телевидением страны.

Участие в конкурсе «Евровидение 2013» 
В 2013 году Азербайджан принимал участие в конкурсе песни «Евровидение» в шестой раз и назывался в числе фаворитов в букмекерских (William Hill, Ladbrokes и другие) прогнозах.

В сценическом номере как образ тени и alter ego был задействован этюд акробата (Александр Кузьменко) в стеклянном кубе под и рядом с исполнителем, а также босоногая подтанцовщица в красном платье с чрезвычайно длинными полами.

16 мая Фарид Мамедов выступал под 4-м номером во втором полуфинале и, заняв 1-е место, прошёл в финал. 18 мая в финале Фарид выступал под 20-м номером и занял 2-е место, набрав 234 балла. Это максимальное количество очков, которое Азербайджан набирал на конкурсе до этого, в том числе больше чем 221 балл, полученный при победе страны на «Евровидение 2011». Максимальное количество баллов (12) Азербайджану дали 10 стран, что больше чем 8 стран, давших их победительнице из Дании Эммили де Форест.

Примечательно, что Азербайджан поставил 12 баллов своему прямому конкуренту — Украине.

Результаты

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 

 Farid Mammadov - Azerbaijan — Malmö 2013 - Eurovision Song Contest 

Страны на «Евровидении-2013»